Callimachus (Grieks: ) is de naam van drie bekende personen uit de Griekse oudheid:
 Callimachus (beeldhouwer), beeldhouwer uit de 5e eeuw v.Chr.
 Callimachus (letterkundige), letterkundige uit de 3e eeuw v.Chr.
 Callimachus (generaal), Atheens legerleider omstreeks 490 v.Chr.
Overige
 Callimachus (geslacht), een geslacht van inktvissen